Игры плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне 2012/2013 начились 1 мая 2013 года и закончились 7 июня. Шесть лучших команд от каждой из двух групп лиги вышли в плей-офф. В финальной серии ЦСКА победил Локомотив-Кубань, а Виктор Хряпа стал MVP  плей-офф.

Формат 
По итогам регулярного сезона команды, занявшие 1 и 2 места в группах выходят в 1/4 финала, а команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала. Первый раунд плей-офф (1/8 финала) играется сериями до 2-х побед, остальные — до 3-х.

Сетка

1/8 финала

ВЭФ vs. Астана

Красные Крылья vs. Триумф

Спартак vs. Нижний Новгород

Локомотив-Кубань vs. Донецк

Четвертьфинал

Химки vs. ВЭФ

ЦСКА vs. Красные Крылья

Жальгирис vs. Нижний Новгород

УНИКС vs. Локомотив-Кубань

Полуфинал

Химки vs. ЦСКА

Жальгирис vs. Локомотив-Кубань

Финал ЦСКА vs Локомотив-Кубань

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2012/2013